Maruèjols (ou Maruéjols) se rapporte à deux communes du Gard :
 Saint-Côme-et-Maruéjols
 Maruéjols-lès-Gardon

Voir aussi 
 Marvejols en Lozère